

Cinema 
 Welcome Back – film del 2015 diretto da Anees Bazmee

Musica 
 Welcome Back – album di Ma$e del 2004
 Welcome Back – album degli Ikon del 2015
 Welcome Back – singolo di Ali Gatie del 2020